Індекс верховенства права (англ. Rule of Law Index) — це індекс, який обраховується різними установами з метою оцінити рівень дотримання принципів верховенства права у країнах світу.

Світовий проєкт з правосуддя 
Індекс верховенства права від Світового проєкта з правосуддя (англ. World Justice Project) існує з 2014 року. Розробники заявляють, що індекс слугує кількісним інструментом для вимірювання верховенство права на практиці.

11 березня 2020 року виконавча директорка проєкту Елізабет Андерсен у пресрелізі зазначачила, що доповіді 2020 року відзначається «стійка ерозія» урядів, яка зачіпає демократії та диктатури, і стверджує: «Третій рік поспіль наші дані демонструють, що стан верховенства права погіршується у всьому світі, в тому числі у традиційно сильних країнах».

Станом на 2021 рік, індекс розраховується для 139 країн світу на основі статистичних даних і результатах глобального опитування експертів та включає в себе 8 факторів: обмеження повноважень інститутів влади, відсутність корупції, прозорість інститутів влади, фундаментальні права, порядок та безпека, правозастосування, цивільне правосуддя, кримінальне правосуддя та дев'ятий фактор — неформальна справедливість, який обраховується, але не є частиною загального індексу.

Рейтинг країн 2014—2021

За фактором 
Індекс складається з восьми факторів, які далі дезагреговані на 44 підфактори:

Обмеження повноважень інститутів влади (англ. Constraints on Government Powers)

Відсутність корупції (англ. Absence of Corruption)

Відкритість уряду (англ. Open Government)

Фундаментальні права (англ. Fundamental Rights)

Порядок та безпека (англ. Order and Security)

Правозастосування (англ. Regulatory Enforcement)

Цивільне правосуддя (англ. Civil Justice)

Кримінальне правосуддя (англ. Criminal Justice)

Неформальна справедливість (англ. Informal Justice)

Світовий банк

Рейтинг країн

Україна в рейтингу

Див. також 

 Індекс прав власності

Примітки 
Виноски

Джерела
Міжнародні рейтинги